KPovModeler est un modeleur et un logiciel de composition pour créer des scènes POV sous KDE, mais il fonctionne aussi très bien sous les autres environnements de bureau.

Ce logiciel utilise le principe du « drag'n'drop » pour placer les éléments de la scène (objets, textures, lampes, caméras).

Son concurrent direct est Yet another POV-Ray modeller.

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Voir aussi 
  Didacticiels, sur le site linuxgraphic.org.

Solution 3D
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel KDE
Logiciel pour Unix